Andras Wolf (bariton), Duits bariton
Andreas Wolf (voetballer), 1982, Duits voetballer